Njallajauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Njallajauratj (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Njallajauratj (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (19 ha)

Se även
Njallaure
Njallejaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn